Ислам в Ираке существует с VII века, получив распространение в результате исламских завоеваний.

Состав мусульман 
В стране около 96 % населения — мусульмане, исповедующие суннизм или шиизм.

Священные города 
Два города Ирака являются священными городами шиитов ― Кербела и Наджаф.

Ссылки 
 Густерин П. Рейтинг исламских государств // ЦентрАзия.
 ИРАК // Большая российская энциклопедия.